Christopher Street (straat) - straat in New York
 Christopher Street (PATH) - metrostation aan bovenstaande straat
 Christopher Street station (IRT Ninth Avenue Line) - voormalig treinstation